Bondo ima više značenja:
 Bondo (Bergamo)
 Bondo (Trento)